Кафетал има више значења:

 Кафетал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кафетал (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кафетал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кафетал (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кафетал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику